Бирзава () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Бирзава () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Бирзава.
 Бирзава () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Фрумоаса.